

События 
 Персы овладели Дарой. Юстин заключил с персами перемирие. По совету своей жены Софии Юстин усыновил и объявил цезарем начальника царских телохранителей Тиберия и удалился от дел.
 Император Юстин II отрёкся от престола. Правление перешло к Тиберию II Константину (с 578 Император Восточной Римской империи).
 574—576 — Марзпан Армении Филипп Сюнийский.

Родились 
 Сётоку — японский принц-регент периода Асука.
 Усман (халиф) — арабский государственный и политический деятель.

Скончались 
 Римский папа Иоанн III
 Коналл I, король гэльского королевства Дал Риада
 Емилиан Кукуллат — испанский святой, живший во времена господства вестготов.
 Клеф — король лангобардов.
 Масана — 
 Ованес II — армянский католикос.

См. также